Regli ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Regli (1800–1881), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri-Gries
 Bruno Regli (1916–1963), Schweizer Offizier, ehemaliger Kommandant der Regiment Fant 30
 Franco Regli (1931–2017), Schweizer Neurologe
 Franz Regli (1935–2016), Schweizer Komponist
 Peter Regli (* 1944), Schweizer Offizier
 Peter Regli (Künstler) (* 1959), Schweizer Künstler